Hammerhaus steht für

 Hammerhaus Lukahammer, Hammerbetrieb
 Hammerhaus (Thurnau, Döllnitz), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern; früher Ortsteil von Döllnitz
 Hammerhaus (Thurnau, Hutschdorf), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern; früher Ortsteil von Hutschdorf

Siehe auch:
 Hammershus